Adolf Hitler Platz era um homônimo frequente de ruas e praças na área da então Alemanha Nazi e em áreas ocupadas durante a era nazi.

Houve uma ordem do Ministério do Interior do Reich sobre os “Princípios para os nomes das ruas” de julho de 1933, segundo a qual a rua mais importante ou a praça central deveria receber o nome de Adolf Hitler em cada cidade. 

A renomeação de ruas e praças fazia parte do culto à personalidade em torno de Hitler e serviu à propaganda e demonstração de poder. Além disso, muitas ruas e praças foram sistematicamente renomeadas no auge do regime, excluindo sistematicamente nomes associados a críticas ao regime ou à República de Weimar, por exemplo.

Depois da queda do regime nazi, todas as ruas e praças com o nome de Adolf Hitler foram renomeadas como parte do processo de desnazificação.

Nazismo
Alemanha Nazi